William Lowe (1861–1944) – oficer British Army
 William Lowe (1901–1971) – irlandzki lekkoatleta, olimpijczyk
 William Lowe (1941–2013) – amerykański inżynier, współtwórca pierwszego komputera osobistego firmy IBM